I. (Nagy) Szent Gergely pápa (540 k. – 604. március 12.)
 II. Szent Gergely pápa  (669 k., Róma – 731. február 11., Róma)
 III. Szent Gergely pápa (690 k., Szíria – 741. november 28., Róma)
 IV. Gergely pápa (790 k., Róma – 844. január 25., Róma)
 V. Gergely pápa (969/972 – 999. február 18.)
 VI. Gergely pápa (? – 1047 novembere)
 VI. Gergely ellenpápa 
 Szent VII. Gergely pápa (1020/1030 k. – 1085. május 25.)
 VIII. Gergely pápa (1108 – 1187. december 17.)
 IX. Gergely pápa (1167 k. – 1241. augusztus 22.)
 Boldog X. Gergely pápa (kb. 1210 – 1276. január 10.)
 XI. Gergely pápa (1329 – 1378. március 27.)
 XII. Gergely pápa (1326/1327 – 1417. október 18.)
 XIII. Gergely pápa (Bologna, 1502. január 7. – Róma, 1585. április 10.)
 XIV. Gergely pápa (1535. február 11. – Róma, 1591. október 16.)
 XV. Gergely pápa (1554. január 9. – 1623. július 8.)
 XVI. Gergely pápa (Belluno, 1765. szeptember 18. – Róma, 1846. június 1.)